Osoby o tym nazwisku:
 Mohamed Kamouna – egipski piłkarz
 Samir Kamouna – egipski piłkarz